Чемпионат мира по ралли 1973 года — первый чемпионат мира по ралли, проведённый под эгидой Международной автомобильной федерации (ФИА). Состоял из 13 этапов, прошедших в разных странах мира, часть из этих этапов проводятся по сей день. Пять раундов первенства проходили на гравии, два из них были асфальтовыми, один снежный, и пять этапов со смешанным покрытием. 

Большая часть ралли перешла в чемпионат мира из предшествующего ему международного чемпионата по ралли для производителей (1970-72), а до этого они входили в календарь чемпионата Европы. Ралли Австрии был проведён в рамках чемпионата мира в первый и последний раз из-за организационных ошибок, а Ралли Польши в следующий раз вошёл в календарь первенства только в 2009 году. За международный статус чемпионата отвечали такие этапы как Ралли Сафари (Кения), Ралли Марокко и Ралли Независимой Прессы (США). Причём если в первых двух принимали участие ведущие гонщики и команды, то на американском этапе выступали практически только представители североамериканского континента, которые при этом не участвовали в остальных гонках первенства. 

Аналогично своему предшественнику первый чемпионат мира проводился только среди команд-производителей, личного зачёта пилотов не было и поэтому некоторые гонщики на отдельных этапах выступали на машинах разных производителей. Победу уверенно одержала французская Alpine-Renault, итальянский Fiat занял второе место, третьей стала команда европейского филиала американского концерна Ford. Эта победа для Alpine-Renault оказалась как первой, так и единственной в мировом первенстве, Lancia и Fiat захватили лидерство в последующих сезонах. Французские команды не завоевывали титулов вплоть до 1985 года, когда команда Peugeot выиграла чемпионат производителей.

Из-за отсутствия личного зачёта никто из пилотов не принимал участия во всех этапах чемпионата, а многие так и вовсе соревновались только на "домашних" ралли. Только французы Жан-Люк Терье и Жан-Пьер Николя, выступавшие за Alpine-Renault, участвовали в большей части представленных в календаре первенства этапах и завоевали наибольшее количество очков для своей команды.

Классификация Международной автомобильной федерации подразделяла автомобили, допущенные к участию в чемпионате, на четыре группы:

 Группа 1: Series Touring (серийные легковые автомобили, не менее 5000 выпущенных единиц в год);
 Группа 2: Special Touring (улучшенные легковые автомобили, не менее 1000 единиц в год);
 Группа 3: Series Grand Touring (серийные автомобили категории Gran Turismo, не менее 1000 единиц в год);
 Группа 4: Special Grand Touring (улучшенные  автомобили категории Gran Turismo, не менее 500 единиц в год).
Примеры автомобилей по группам:

 Группа 1 и 2: Ford Escort RS1600, Opel Ascona и Commodore, BMW 2002, Saab 96 V4, Toyota Corolla и Celica, Volvo 142, Peugeot 504, Citroën DS, Renault 12 Gordini, Audi 80, Volkswagen 1303, Alfa Romeo 2000 GTV, Škoda 110, Datsun 1600, Polski Fiat 125p, Wartburg 353;
 Группа 3 и 4: Alpine-Renault A110, Fiat Abarth 124, Lancia Fulvia, Datsun 240Z,  Porsche 911.
 побед таким образом были одержаны на автомобилях категории Gran Turismo ( - на Alpine-Renault A110).

Этапы чемпионата

Чемпионат

Чемпионат среди производителей 
С 1973 по 1978 года очки начислялись только в зачёт производителей. Учитывался исключительно лучший результат команды за этап. Если пилоты одного производителя, например, занимали 2, 4 и 6 места, то в зачёт шло только второе место. Но и другие команды очки за 4 и 6 место не получали.

 Очки в скобках не учитывались при итоговом подсчете

</center>

Достижения и статистика
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки (5+)

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com 
 Подробности сезона на wrc-info.ru

1973 год в автоспорте
Сезоны WRC